Территория Греции крайне раздроблена, имеет большое количество экосистем. Почти 5 % всей береговой линии Греции занимают экологически-чувствительные водно-болотные территории. Две трети всего населения Греции живет не далее 2 км от берега, где расположены крупнейшие города страны. Также большие туристические потоки направлены на обширное побережье Греции. Все это создает огромную нагрузку на экосистемы региона, и для поддержки экологического баланса в особо хрупких экосистемах создаются охраняемые территории: национальные парки, леса, заказники и заповедники.

Национальные парки 
В Греции насчитывается 10 территорий, которые соответствуют статусу национального парка () по критериям МСОП:

Национальные морские парки 
Два парка имеют статус национальных морских парков  (). По критериям МСОП они относятся к категории IV заказник — сохранение местообитаний и видов через активное управление.

Прочие национальные парки 
Кроме того, некоторые другие охраняемые территории Греции также называются национальными парками (), но режим охраны и управления соответствуют другим категориям ООПТ по классификации МСОП:

Примечания 

 
Греция
Национальные парки